Allmendbächle ist ein Gewässername im Schwarzwald in Baden-Württemberg. Der Name leitet sich ab von Allmende, gemeinschaftlich genutztem Grund.

 Allmendbächle (Aischbach), linker Zufluss des Aischbachs (zur Kinzig) bei Aischfeld, Stadt Alpirsbach, Landkreis Freudenstadt
 Allmendbächle (Welschensteinacher Bach), linker Zufluss des Welschensteinacher Bachs oder Mühlbachs (über einen Seitenkanal zur Kinzig) in Welschensteinach, Gemeinde Steinach, Ortenaukreis

Siehe auch:
 Allmendbach
 Allmendgraben